Gustav Kobbé (1857-1918) est un critique musical américain.
 Le Kobbé est un guide des œuvres d'opéra compilé par ce dernier.

Voir aussi